Fiesel ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Fiesel (1891–1937), deutsche Sprachwissenschaftlerin und Etruskologin
 Ludolf Fiesel (1888–1979), deutscher Archiv- und Museumsdirektor, Konservator und Historiker
 Thimo Fiesel (* 1983), österreichischer Politiker (Grüne Österreich)